Die Siebel Open 2003 waren ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 16. Februar 2003 in San José, Kalifornien, stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden die Open 13 in Marseille und die Bell South Open in Viña del Mar gespielt, welche genau wie Turnier in San José zur Kategorie ATP International Series zählte.

Titelverteidiger war der Australier Lleyton Hewitt, der dieses Jahr nicht am Turnier teilnahm. Der US-Amerikaner Andre Agassi, der bis dato siebenmal im Finale von San José gestanden hatte, zog als Setzlistenerster bei dieser Ausgabe mit nur einem Satzverlust ins Finale ein. Dort schlug er den an sechs gesetzten Italiener Davide Sanguinetti ebenfalls in zwei Sätzen. Er gewann den zweiten Titel der Saison und den 56. seiner Karriere. Zum fünften Mal war er in San José erfolgreich.
Die Titelverteidiger im Doppel, Wayne Black und Kevin Ullyett, traten dieses Jahr nicht gemeinsam beim Turnier an; nur Black spielte und verlor mit seinem neuen Partner Mark Philippoussis im zweiten Match. Nach frühem Ausscheiden der gesetzten Favoriten, gewannen Lee Hyung-taik und Uladsimir Waltschkou als Ungesetzte gegen die mit einer Wildcard gestarteten Paul Goldstein und Robert Kendrick. In dieser Konstellation war es der einzige Titel der Turniersieger. Es blieb für beide auch der einzige Doppeltitel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in San José (Kalifornien)